Roye (Haute-Saône)
 Roye (Somme)
ook:
Roye-sur-Matz, Oise